Bajo el nombre de Amy Brown se conoce a distintas personas:

 Amy Brown (1783-1876), amante del príncipe francés Carlos Fernando de Artois, y
 Amy Brown, dibujante estadounidense.